Symphony (Clean Bandit) - single van de Clean Bandits
 Symphony (Sarah Brightman) - album van Sarah Brightman
 Symphony (Falco) - album van Falco
 Symphonic  (Jorn) - album van Jorn
 Symphony (software) - softwarepakket van Platform Computing
 Symfony - pakket PHP-componenten voor websites
 Symphony (videospel) - videospel uit 2012
 Symphony (film) - Indiase film uit 2004
 Symphony (snoepgoed) - merk chocoladerepen

Zie ook
 Symfonie - muziekstuk
 Symfonie (doorverwijspagina)